Utama steht für:
 Utama. Ein Leben in Würde, ein Filmdrama von Alejandro Loayza Grisi aus dem Jahr 2022
 1 Utama, ein Einkaufszentrum in Bandar Utama der malaysischen Stadt Petaling Jaya

Utama ist der Name folgender Personen:
 Johan Yoga Utama (* 1990), indonesischer Fußballspieler 
 Pujawati Utama (1960–2012), indonesische Judoka
 Sang Nila Utama, legendärer Prinz aus Palembang, Srivijaya-Reich